Peyronelina är ett släkte av svampar. Peyronelina ingår i familjen Niaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Peyronelina